Леополд III (Мелк, 1073 - Клостернојбург, 15. новембар 1136) је био краљ маркгроф Аустријске марке. Био је син Леополда II и Иде од Аустрије.

Породично стабло 

Рођени 1073.
Умрли 1136.
Династија Бабенберг